Az Amerikai Egyesült Államok belügyminisztere az Egyesült Államok Belügyminisztériumának vezetője. A legfőbb feladatai közé tartozik az ország belügyi ügynökségeinek az irányítása, mint az Indián Ügyek Hivatala, a Nemzeti Park Szolgálat, az Egyesült Államok Földtani Kutatói és a Földügyek Hivatala. A belügyminiszter tagja az Egyesült Államok elnökének kabinetjének. Az Egyesült Államok belügyminiszterének a szerepe nagyban különbözik a világszerte a feladatkörbe általánosan tartozó feladatoktól. Funkciója sokkal inkább kulturális.

Tekintve, hogy a minisztérium döntései nagyban a nyugati Egyesült Államokat befolyásolják, általában innen származott a miniszter is. 1949 óta Rogers Morton az egyetlen belügyminiszter, aki nem a Mississippi nyugati oldaláról érkezett.

Mivel a kormányban első szintű pozíciónak számít a poszt, 2021-es adatok szerint a miniszter 221,400 dollárt keres évente.

Jelenleg a korábbi képviselő, Deb Haaland a belügyminiszter, az első indián származású személy, aki betöltötte a pozíciót.

Belügyminiszterek listája

Jegyzetek

Források 

 A Belügyminisztérium hivatalos weboldala 

Amerikai politikai listák
Politikusok listái
Kormányzat az Egyesült Államokban